La Bundesautobahn 61, abbreviata anche in A 61, è una autostrada tedesca che collega il confine con i Paesi Bassi all'autostrada A 6 nei dintorni di Hockenheim; il tracciato costeggia quasi interamente il fiume Reno, da cui il suo soprannome di "Autostrada della Sinistra - Reno".

Percorso

Voci correlate 
 Autostrade in Germania
 Autobahn (autostrada)
 Moseltalbrücke

Altri progetti

Collegamenti esterni

 
 061